Stopa depozytowa – jedna z podstawowych stóp procentowych, określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.

W Polsce stopa depozytowa NBP jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej od 1 grudnia 2001.

Ujemne stopy 
W 2014 EBC wprowadził ujemną stopę depozytową (czerwiec: −0,10 proc.), podobnie Szwajcarski Bank Narodowy (grudzień: −0,25 proc.).

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Depozytowa
Makroekonomia